El título Quantum of Solace puede hacer referencia a:

 Quantum of Solace, cuento escrito por Ian Fleming, titulado también Solo para tus ojos.
 Quantum of Solace, película de 2008 protagonizada por Daniel Craig.
 Quantum of Solace, videojuego basado en la película homónima de 2008.
 Quantum of Solace, banda sonora de la película de 2008.